I Remember You (Yui), een single uit 2006 van de Japanse singer-songwriter YUI
 I Remember You (Skid Row), een single uit 1989 van de Amerikaanse heavy-metalband Skid Row
 I Remember You (jazzstandard), een jazzstandard uit 1941, muziek door Victor Schertzinger en tekst van Johnny Mercer
 I Remember You (Brian McKnight), een album uit 1995 van de Amerikaanse zanger Brian McKnight
 I Remember You (Frank Ifield), een album uit 1963 van de Australisch-Engelse zanger Frank Ifield
 I Remember You (Faton Macula), een album uit 1998 van de Albanese jazzgitarist Faton Macula
 I Remember You (2015), Amerikaanse film uit 2015